es el nombre de varios barrios de Japón.

Se puede referir a:
Kita-ku (Hamamatsu)
Kita-ku (Kobe)
Kita-ku (Kioto)
Kita-ku (Nagoya)
Kita-ku (Niigata)
Kita-ku (Okayama)
Kita-ku (Osaka)
Kita-ku (Saitama)
Kita-ku (Sakai)
Kita-ku (Sapporo)
Kita-ku (Tokio)